Африканская ласка, или полосатая ласка () — вид семейства куньих, единственный в одноимённом роде.

Ареал 
Ареал — юг Африканского континента, от озера Виктория и юга ДРК до юга ЮАР, за исключением пустынь Намибии и Ботсваны, а также прибрежных районов Мозамбика. Эндемична для южной части Африки.

Описание 
Длина тела — до 50 см, хвост от 6 до 20 см.

Поведение 
Ночной охотник. Питается грызунами.

Примечания 

Куньи
Млекопитающие Африки
Животные, описанные в 1864 году
Монотипические роды млекопитающих